Le sigle 5P peut signifier/désigner :
 Cinq pourquoi (management) 
 Les 5P de Philip Kotler (management) 
 SkyEurope Airlines, compagnie aérienne à bas prix